Le patronyme Verbiest a la même signification que Van der Biest.

 Ferdinand Verbiest (1623-1688), un prêtre jésuite belge, missionnaire en Chine
 Laurent Verbiest (1939-1966), un footballeur belge

Patronyme néerlandais